São Nicolau é um dos cinco distritos do município de Aiuaba, Ceará. Localiza-se a 18 km da sede municipal.

Geografia de Aiuaba
Sao Nicolau